Ženská dvouhra French Open 2017 probíhala na přelomu května a června 2017. Do singlové soutěže pařížského tenisového grandslamu nastoupilo sto dvacet osm hráček. Třináct z nich si účast zajistilo v kvalifikaci, z toho dvanáct řádně po vítězstvích ve třech kvalifikačních kolech a Tunisanka Ons Džabúrová jako tzv. šťastná poražená po odhlášení Laury Siegemundové pro zranění kolena z Norimberku. Obhájkyní titulu byla světová pětka Garbiñe Muguruzaová ze Španělska, kterou ve čtvrtém kole vyřadila Francouzka Kristina Mladenovicová.

Los hlavní soutěže proběhl v páteční poledne 26. května 2017. První kolo bylo rozehráno dva dny po rozlosování v neděli a finále tradičně proběhlo v sobotu 10. června na centrálním dvorci Philippa-Chatriera.

French Open se stal prvním grandslamem od Australian Open 2002, na němž nestartovala ani jedna ze tří bývalých světových jedniček – Serena Williamsová, Maria Šarapovová či Viktoria Azarenková.

Poprvé od Australian Open 1979 se do čtvrtfinále grandslamu probojovaly všechny čtvrtfinalistky, které předtím nikdy nevyhrály titul z dvouhry této nejvyšší kategorie.

Bývalá švédská světová jednička Mats Wilander vyjádřila během turnaje názor, že by měly být grandslamové zápasy žen hrány také na tři vítězné sady jako u mužů. Podle jeho názoru by to znamenalo méně překvapivých výher a fyzická stránka by nebyla překážkou. Zatímco do čtvrtfinále mužského singlu se probojovalo sedm z osmi prvních nasazených, u žen této fáze dosáhly pouze tři tenistky. „Zápasy na tři vítězné sety oddělují nejlepší hráče od těch dobrých. Fyzicky, takticky i mentálně,“ uvedl bývalý šampion z French Open.

Průběh turnaje 

Tři nejvýše nasazené Angelique Kerberová, Karolína Plíšková a Simona Halepová do turnaje vstoupily jakožto soupeřky o post světové jedničky. Němka Angelique Kerberová se stala první nejvýše nasazenou hráčkou v otevřené éře Roland Garros, která prohrála již v úvodním kole, respektive první takovou na grandslamu od Wimbledonu 2001. Na Rusku Jekatěrinu Makarovovou získala jen čtyři gamy. Plíšková s Halepovou tak Němku mohly vystřídat v případě postupu Češky do finále, či zisku titulu pro Rumunku. Oběma však k tomuto cíli chyběl jeidný vyhraný zápas. Plíšková dohrála v semifinále a Halepová ve finále.

Na tenisový okruh se vrátila šestnáctá hráčka klasifikace Petra Kvitová, která utrpěla zranění levé ruky po loupežném přepadení v prosinci 2016. Ve středu 24. května 2017 odletěla do Paříže a konečné rozhodnutí zveřejnila o dva dny později na tiskové konferenci. Program turnaje otevřela na centrálním dvorci Philippa-Chatriera, kde po 73 miunutách zdoiala americkou 86. ženu žebříčku Julii Boserupovou ve dvou setech. Ve druhém kole dohrála za 2.06 hodin na raketě americké kvalifikantky a deblové světové jedničky Bethanie Mattekové-Sandsové, když nezvládla zkrácené hry obou sad. Američanka měla vyšší úspěšnost využitých brejkových příležitostí, když proměnila 4 ze 6, zatímco Kvitová 4 ze 14. Proti Češce snížila pasivní bilanci vzájemných duelů na 1–3, když v rámci měření sil tohoto páru získala vůbec první dva sety. Do třetí fáze French Open postoupila poprvé od roku 2013.

Ani třetí ročník v řadě nepřešla úvodní kolo britská světová osmička Johanna Kontaová, když za 2.15 hodin odešla poražena od 109. ženy klasifikace Sie Su-wej z Tchaj-wanu. Ta si připsala debutovou kariérní výhru nad členkou první světové desítky. Na třetí pokus také nepostoupila z úvodního kola světová čtyřiačtyřicítka Kristýna Plíšková po prohře od francouzské 260. hráčky žebříčku Chloé Paquetové, která od organizátorů obdržela divokou kartu.

Světová osmnáctka Kiki Bertensová z Nizozemska, obhajující semifinálovou účast, dohrála ve druhém kole na raketě Američanky CiCi Bellisové, která jí vrátila dva týdny starou prohru z Rome Masters.

Do třetího kola grandslamu přes šestou nasazenou Cibulkovou poprvé v kariéře prošla také 114. žena žebříčku Ons Džabúrová z Tuniska, jež postoupila z kvalifikace až jako šťastná poražená. Stala se tak historicky první arabskou tenistkou ve třetím kole grandslamové soutěže dvouhry. V něm však nestačila na švýcarskou turnajovou třicítku a semifinalistku z roku 2015 Timeu Bacsinszkou.

V osmifinále dohrála španělská obhájkyně titulu Garbiñe Muguruzaová. Spolu s vyřazením Světlany Kuzněcovové, Venus Williamsové a Samanthy Stosurové v téže fázi soutěže, získal pařížský turnaj jistotu vítězky, která nikdy předtím nevyhrála grandslamovou dvouhru. Poprvé od Australian Open 1979 tak na turnaji nezůstala ani jedna čtvrtfinalistka s trofejí z majoru.

Z kvalifikantek postoupila nejdále 26letá Chorvatka a 290. žena klasifikace Petra Martićová, kterou ve čtvrtém kole vyřadila ukrajinská šestá hráčka žebříčku Elina Svitolinová, když poražená nezvládla závěr třetí sady, v níž ztratila náskok 5–2 na gamy. Ukrajinka tak měla po utkání v antukové části sezóny bilanci výher a proher 13–1. Chorvatka byla ve fázi návratu na tenisový okruh po dlouhodobém zranění zad.

Ve čtvrtfinále se potkaly dvě nejlepší antukářky dosud odehrané části sezóny Rumunka Simona Halepová a Ukrajinka Elina Svitolinová, v repríze finále předcházejícího Rome Masters. Dominantním nástupem si ukrajinská hráčka vypracovala vedení 5–0 a jeden míč ji dělil od udělení „kanára“. Po zisku úvodní sady 6–3 kontrolovala průběh i ve druhém setu, v němž vedla již 5–1 na gamy a mířila k postupu. Rumunka však dokázala průběh tohoto dějství otočit a vypracovat si tři setboly za stavu 6–5 a 40:0. Poté, co neproměnila žádný z nich a ani čtvrtý při výhodě, hru ztratila. Vyrovnávající sadu si však připsala v tiebreaku. ve druhém setu přitom odvrátila jeden mečbol. Ve třetím setu už Halepová řídila hru a Ukrajinku vyvedenou z konceptu deklasovala za 23 minut poměrem 6–0, když se dopustila jen jedné nevynucené chyby při osmi vítězných míčích. Aktivní bilanci vzájemných utkání zvýšila na 3–1.

Češka Karolína Plíšková počtvrté navýšila své pařížské maximum postupem do semifinále přes francouzskou dvojku Caroline Garciaovou, když zvládla koncovky obou setů a oplatila jí prohru z fedcupového finále. Poprvé tak vyřadila nasazenou hráčku. V duelu trvajícím 1.51 hodin využila dvě ze šesti brejkových příležitostí, zatímco Francouzka polovinu, jednu ze tří. Jeden vítězný zápas ji tak dělil od postu světové jedničky ve dvouhře žen. V semifinále však za dvě hodiny podlehla světové čtyřce Simoně Halepové, která navýšila aktivní vzájemnou bilanci na 5–1. Rumunku tak dělil od posunu do čela žebříčku WTA pouze vyhrané finále. Plíšková svůj výkon zhodnotila jako jeden z nejlepších na antuce, které v kariéře odehrála.

V den svých 20. narozenin Jeļena Ostapenková v semifinále porazila turnajovou třicítku Timeu Bacsinszkou ve třech setech a stala se první nenasazenou finalistkou Roland-Garros od roku 1983 a Mimi Jaušovecové, pátou celkově, stejně jako nejníže postavenou takovou hráčkou od zavedení žebříčku WTA v roce 1975. Stala se rovněž prvním lotyšským tenistou v historii, který postoupil do finále dvouhry na grandslamu.

První singlová trofej na okruhu WTA Tour pro Ostapenkovou 

Vítězkou dvouhry se stala 47. hráčka žebříčku Jeļena Ostapenková, jež ve finále zdolala rumunskou světovou čtyřku Simonu Halepovou po třísetovém průběhu.

V průběhu utkání šampionka otočila nepříznivý vývoj, když Rumunka vedla již 6–4, 3–0 a měla dva brejkboly na 4–0. Tuto možnost však nevyužila a druhou sadu ztratila. Také ve třetí nejdříve Halepová prolomila podání, avšak od stavu 3–1 už neuhrála žádný game. 20letá Ostapenková pak proměnila první mečbol při servisu protihráčky.

Jeļena Ostapenková si po třech finálových prohrách na okruhu WTA Tour připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo i debutový grandslamový titul. Stala se tak prvním lotyšským tenistou, jenž zvítězil v singlové soutěži Grand Slamu. Do žebříčku WTA obdržela 2 000 bodů a také částku 2 100 000 eur, finalistka pak prémii milion a šedesát tisíc eur.

Vítězství dosáhla ve dvaceti letech a dvou dnech jako nejmladší šampionka Roland-Garros od roku 1997, první nenasazená tenistka od roku 1933 a vůbec nejníže postavená hráčka od zavedení klasifikace v roce 1975.

Do Paříže, kde zdolala sedm soupeřek, Lotyška přijížděla pouze se čtyřmi vyhranými zápasy z majorů. Premiérovou kariérní trofej z dvouhry a hned grandslamovou naposledy před ní získal Gustavo Kuerten na French Open 1997, 8. června v den, kdy se Ostapenková v rižské porodnici narodila. Mezi ženami pak byla poslední takovou hráčkou Američanka Barbara Jordanová s trofejí z Australian Open 1979.

Pohár Suzanne Lenglenové přijala od francouzské vítězky z roku 1967 Françoise Dürrové a své pocity vyjádřila slovy: „Pořád tomu nemohu uvěřit, že jsem vítězkou Roland Garros. Jsem strašně šťastná, slovy to nejde popsat. Byl to pro mě úžasný turnaj. Už jako dítě jsem French Open sledovala, byl to pro mě nejoblíbenější turnaj. Dnes se mi splnil sen.“

Halepová prohrála i druhé pařížské finále, když v roce 2014 nestačila na Šarapovovou. V případě vítězství se mohla stát první ženskou světovou jedničkou z Rumunska. Porážka znamenala posun o dvě příčky na 2. místo klasifikace.

Nasazení hráček

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

French Open 2017